Ральф Лау (; , ) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1986).

В составе команды ФРГ участник 3-х Олимпиады (1984—1988). Зональный турнир ФИДЕ в Мюнхене (1987) — 4—5-е места.

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Рыбница (1979) — 1—5-е; Дортмунд (1980) — 1—3-е; Вильгельмсфельд (1981) — 2—4-е; Западный Берлин (1984) — 2-е; Перник (1984) — 3—6-е; Зиндельфинген (1984) — 2—3-е; Беэр-Шева (1985, зональный турнир) — 2—3-е; Будапешт (1985, 1986 и 1987) — 1—2-е, 1-е и 2-е; Нью-Йорк (1985) — 2—3-е; Поляница-Здруй (1986) — 3—4-е места.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Ральфа Лау на сайте 365chess.com
 Личная карточка Ральфа Лау на сайте OlimpBase.org

Шахматисты ФРГ
Шахматисты Германии